Synurella är ett släkte av kräftdjur. Synurella ingår i familjen Crangonyctidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Synurella